Арђеш () је округ у републици Румунији, у њеном средишњем делу. Управно средиште округа је град Питешти, а битни градови су и Куртеа де Арђеш и Кампулунг, средишта средњовековне Влашке. Друга битна насеља су Миовени и Костешти.

Положај 

Округ Арђеш је унутардржавни округ у Румунији. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Брашов (округ)
 ка истоку: Дамбовица (округ)
 ка југу: Телеорман (округ)
 ка југозападу: Олт (округ)
 ка западу: Валча (округ)
 ка северозападу: Сибињ (округ)

Природни услови 
Округ Арђеш је у Влашкој и то у њеној ужој покрајини Мунтенији. Округ обухвата горњи ток истоимене реке Арђеш (по којој је округ и добио име). Округ у северној трећини има потпуно планински карактер (Карпати), у средишњем делу је богато и густо насељено подгорје, да би на југу округ прешао у Влашку низију.

Становништво 
Арђеш спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2002. г. Румуни чине преко 96% окружног становништва, а остатак су углавном Роми.

Спољашње везе 

 www.cjarges.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније